Петровцы — хутор в Балезинском районе Удмуртии. Входит в состав Сергинского сельского поселения.

География 
Хутор расположен на северо-востоке республики на расстоянии примерно в 59 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Балезина.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 3 чел..

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района